The Rambler – periodico britannico (1750-1752) 
 The Rambler – periodico britannico (1848-1862) 
 The Rambler – album di Johnny Cash del 1977
 The Rambler – film del 2013 diretto da Calvin Reeder